

События 

 1056—1106 — король Германии и император Священной Римской империи Генрих IV (1050, 11.11 — 1106, 7.8).
 1056—1065 — регентство в Германии Агнессы, вдовы Генриха III.
 1056—1057 — император Византии Михаил VI Стратиотик (ум.1059), логофет стратиотской казны, объявлен императором Феодорой.
 Фердинанд I, король Кастилии и Леона, признан императором Испании.
 1056—1080 — первый исландский епископ Ислейв.
 Восстание лютичей против немцев.
 Чехи выгнали немцев.
 Тогрул взял Мосул.
 1056—1063 — годы «Цзя-ю» в Китае.
 Посадник новгородский Стромил (Остромир) ходил с войском на чудь и взял град их Осик Кедитив, что значит Солнечная рука.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1056 году
 Сэмунд Мудрый
 Вильгельм II Рыжий (1056—1100) — король Англии (с 1087 г), второй сын Вильгельма I Завоевателя

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1056 году
 Генрих III (император Священной Римской империи)
 Яхья ибн Умар
 Эдуард Изгнанник

См. также

Примечания